Aylin Alp (nacida el 2 de enero de 1986 en Hannover, Alemania) es una modelo alemana-turca de ascendencia turca que fue elegida como Playmate del mes por la edición alemana de revista Playboy en marzo de 2012. Al momento de la sesión era estudiante de pedagogía y psicología en la Universidad de Hamburgo, y la publicación de sus fotos coincidió con las de la actriz estadounidense Lindsay Lohan.

La sesión tuvo lugar en Fuerteventura, Islas Canarias y estuvo a cargo del fotógrafo Andreas Reiter.

Descendiente de musulmanes 

Aylin es una de las pocas modelos de ascendencia musulmana en posar para Playboy. Anteriormente, fotografías de la modelo y actriz Sıla Şahin fueron publicadas en la edición de mayo de 2011 y escandalizaron a parte de la comunidad musulmana, que llegó incluso a expresarse de manera amenazante, motivando a los editores de la edición alemana revista a declarar públicamente que ni la modelo, ni su familia, participaban del credo. Aylin, en cambio, en una breve pero provocativa declaración a un matutino alemán comunicó que ella era independiente de la religión de sus padres, los cuales sí son musulmanes y residentes en Turquía, pero que no compartía sus ideas ni sus creencias. La modelo agregó además que su hermano menor es "un fanático de la revista (Playboy)", y fue quien la alentó a posar.

Referencias

Enlaces externos 
 Aylin Alp en Playboy.de 
 Aylin Alp en Egotastic (Advertencia de contenido e imágenes para adultos)

Personas de Hamburgo
Playmates de Alemania
Nacidos en Hannover